Рамберг
 Фамилия
 Рамберг, Август фон (1866—1947) — австрийско-немецкий художник-маринист, офицер имперского флота.
 Рамберг, Артур фон (1819—1875) — австрийско-немецкий художник, график, иллюстратор и литограф.
 Рамберг, Иоганн Генрих (1763—1840) — немецкий художник и писатель-сатирик.
 Рамберг, Ханс (1917—1998) — норвежский и шведский геолог, пионер моделирования тектонических процессов.

 Населенные пункты
 Рамберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.